Zanzottera ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Zanzottera (1886–1961), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Zanzottera (1926–2005), italienischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Huaraz